«Осе́нний сон»:

 «Осенний сон» — вальс Арчибальда Джойса (1908).
 «Осенний сон» — пьеса Елены Гуро.
 «Осенний сон» — книга Елены Гуро (1912).
«Осенний сон» — песня Олега Газманова